Оппоков Євген Володимирович (1869—1937) — вчений — гідролог, меліоратор, доктор технічних наук, академік АН УРСР, академік ВАСГНІЛ, професор Київського політехнічного інституту, директор Науково-дослідного інституту водного господарства, один з основоположників гідрології в Україні.
 Оппоков Михайло Володимирович (1879—1915) — громадський діяч, військовий, загинув у роки Першої світової війни.
 Ломов (Оппоков) Георгій Іполитович (1888—1938) — партійний і радянський діяч, голова правління тресту «Донвугілля», член ЦК КП(б)У.